ЛАРЗ-977 «Луганск» — советский микроавтобус, производившийся на Луганском автосборочном заводе.

История 
В 1962 году сборку РАФ-977Д пробовали наладить на автосборочном заводе в Луганске (УССР). Параллельно разрабатывались версии ЛАРЗ-977 на базе РАФ-977Д. Одновременно с ЛАРЗ-977, шла разработка и выпуск микроавтобуса «Старт» на Северодонецкой авторемонтной базе.

Микроавтобус ЛАРЗ-977 выпускался серийно. В 1962 году сделано 68 экземпляра, в 1963 году — 330. Также выпускались с определенным спецоборудованием.

Заводская инструкция по эксплуатации ЛАРЗ-977, которой комплектовалась каждая машина, напечатана тиражом 1500 экземпляров.

Технические характеристики

Примечания 

Микроавтобусы
Автомобили ЛАРЗ
История Луганска